Konzert steht für:

 Konzert (Veranstaltung), musikalischer Vortrag vor Publikum
 Instrumentalkonzert, musikalische Form, als Kurzform
 Концерт, Album von Billy Joel (1987)

Person:
 Fritz Konzert (1877–1964), österreichischer Techniker und Baubeamter

Das Konzert steht für:
 Das Konzert (Vermeer), Bild von Jan Vermeer (um 1666)

 Das Konzert (Bahr), Theaterstück von Hermann Bahr (1909)
 Das Konzert (1931), deutsch-amerikanischer Film von Leo Mittler
 Das Konzert (1944), deutscher Film von Paul Verhoeven
 Das Konzert (2009), französischer Film von Radu Mihaileanu

Siehe auch:
 Kammerkonzert (Instrumentalmusik)
 konzertierte Aktion (Begriffsklärung)
 Concerto (Begriffsklärung)
 The Concert (Begriffsklärung)